Il singolare del torneo di tennis Campinas Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alessio Di Mauro che ha battuto in finale Ramón Delgado 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Alexandre Simoni (primo turno)
 Flávio Saretta (quarti di finale)
 Francisco Costa (quarti di finale)
 Ramón Delgado (finale)

 Denis Golovanov (secondo turno)
 Daniel Melo (semifinali)
 Artem Derepasko (primo turno)
 Ricardo Mello (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Campinas Challenger 2001